Рудя́нка — наименование ряда географических объектов в России и Белоруссии.

Реки

Россия 
 Рудянка — река в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Рудянка (приток Тискоса) — река в Горнозаводском районе Пермского края.
 Рудянка (приток Усьвы) — река в Гремячинском районе Пермского края.
 Рудянка (приток Собжи) — река в Юхновском районе Калужской области.
 Рудянка (приток Чёрной Холуницы) — река в Омутнинском районе Кировской области.
 Рудянка (приток Малой Именной) — река в Кушвинском городском округе и городском округе Верхняя Тура Свердловской области.
 Рудянка (приток Тагила) — река в городе Нижнем Тагиле Свердловской области.
 Рудянка (приток Сарги) — река в Шалинском районе Свердловской области.
 Рудянка (приток Левой Мертвы) — река в Монастырщинском районе Смоленской области.

Белоруссия 
 Рудянка — река в Октябрьском и Светлогорском районах Гомельской области.

Связанные или созвучные наименования 
 Нейво-Рудянка — посёлок в Свердловской области.
 Нейво-Рудянская — железнодорожная станция в Нейво-Рудянке.
 Рудянское — село в Сухоложском районе Свердловской области.

Примечания